9. Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 28 marca 1981 roku w Madrycie, w Hiszpanii.

Rezultaty

Seniorzy

Indywidualnie

Drużynowo

Juniorzy

Indywidualnie

Drużynowo

Kobiety

Indywidualnie

Drużynowo

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 
 GBRathletics

1981 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Madrycie
1981
1981 w Hiszpanii